Die Macau Open 2014 im Badminton fanden vom 25. bis zum 30. November 2014 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt. Es war das 18. Turnier des BWF Grand Prix 2014. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (nicht gestartet)
  Marc Zwiebler (Viertelfinale)
  H. S. Prannoy (Halbfinale)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Rajiv Ouseph (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (Finalist)
  Sourabh Varma (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Gao Huan (3. Runde)
  Vladimir Malkov (1. Runde)
  Xue Song (Champion)
  Arif Abdul Latif (2. Runde)
  Sony Dwi Kuncoro (Viertelfinale)
  Ajay Jayaram (1. Runde)
  Tan Chun Seang (1. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (nicht gestartet)
  P. V. Sindhu (Champion)
  Michelle Li (Viertelfinale)
  Zhang Beiwen (Viertelfinale)
  Han Li (Viertelfinale)
  Nitchaon Jindapol (2. Runde)
  Sun Yu (Halbfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (Champion)
  Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (1. Runde)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Halbfinale)
  Wang Yilu / Zhang Wen (Viertelfinale)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (2. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Finalist)
  Fran Kurniawan / Agripina Prima Rahmanto (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Luo Ying / Luo Yu (1. Runde)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Halbfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Suci Rizky Andini / Tiara Rosalia Nuraidah (Viertelfinale)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
  Huang Yaqiong / Zhong Qianxin (Finalist)
  Choi Hye-in / Ko A-ra (Viertelfinale)
  Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (nicht gestartet)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Finalist)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Huang Dongping (Halbfinale)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Champion)
  Akshay Dewalkar / Pradnya Gadre (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Grand Prix 2014